Ла Пимијентита има више значења:

 Ла Пимијентита (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Пимијентита (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику